, ранее носил имя ; 1335—1407) — монарх государства Дайнгу (бывшего Дайвьета), основатель династии Хо. Правил под девизом Тхань-нгуен.

Жизнеописание 
Фактически правил Дайвьетом с 1378 года. Выиграл несколько войн с Тьямпой, вернув Дайвьету в 1389 отторгнутые ранее у него территории. Провел в конце XIV — начале XV веков ряд реформ, направленных на укрепление центральной власти в стране и подрыв власти крупных феодалов:

 земельную реформу в 1397 году, которая ограничивала размеры наследственных феодальных владений «дьен чанг» 10 мау(1 мау = 3600 м²) и число зависимых крестьян;

 финансовую реформу в 1396 году, которой реорганизовал и упрочил финансовую систему, а также ввёл бумажные деньги;

 налоговую реформу в 1402 году, по которой вводился дифференцированный подушный налог, зависевший от количества земли.

В 1400 году Хо Куи Ли сменил название страны с  на .

В годы правления Хо Куи Ли была усовершенствована система экзаменов для получения должностей в соответствии с практическими нуждами страны, впервые введены экзамены по математике и бесплатное образование в крупных городах страны. В законодательной практике стала применяться национальная письменность — тьы-ном. Укреплялись и развивались армия и флот. Была проведена перепись всего мужского населения.

Правление Хо Куи Ли было прервано  императора Юнлэ, при отражении которого правитель государства Дайнгу погиб.

Примечания

Литература 
 «Lich su´ che do phong kie´n Viet-nam», tap 1, Ha-noi 1960.
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1336 году
Умершие в 1407 году
Императоры династии Хо